Belaja, folyó Oroszországban, a Káma mellékfolyója
 Belaja, folyó Oroszországban, a Kubány mellékfolyója
 Belaja, folyó Oroszországban, az Angara mellékfolyója
 Belaja, folyó Oroszországban, az Anadir mellékfolyója
 Belaja, folyó Oroszországban, a Penzsina mellékfolyója
 Belaja, település Oroszországban, a Kurszki terület Belajai járásnak székhelye